Кубок Хорватії з футболу 2010—2011 — 20-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул здобув Динамо (Загреб).

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 серпня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 серпня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 вересня 2010

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2010

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2010

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/24 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/23 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/24 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23 листопада/9 грудня 2010

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/20 квітня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/20 квітня 2011

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/25 травня 2011

|}

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Кубок Хорватії на soccerway 

2010–2011
Хорватія
Хорватія
2010 у хорватському спорті
2011 у хорватському спорті